John Waters es un término que se refiere a:
 John Waters, (John Samuel Waters, Jr. 22 de abril de 1946 - presente), un director de cine, actor, escritor y fotógrafo estadounidense.
 John Waters (actor), (John Russell Waters 8 de diciembre de 1948 - presente), actor australiano, conocido por interpretar a Miklos Vlasek en la serie All Saints.